Ráztoky – dolina w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Ráztoky – dopływ Chlebnickiego potoku na Słowacji
 Ráztoky – dopływ Wagu na Słowacji
 Ráztoky – dopływ Zázrivki na Słowacji